"Volcada" puede hacer referencia a:

 Una acción común en la práctica del Baloncesto: Mate (baloncesto); o
 Un tipo de figura de baile del Neotango, o tango nuevo, en el que la bailarina es sacada de eje, quedando ambos bailarines inclinados hacia adelante Volcada (tango).